A Football Association Challenge Cup de 1877-78 foi a sétima edição da FA Cup , o torneio de futebol mais antigo da Inglaterra e do mundo . Quarenta e três equipes entraram nesta edição, seis a mais do que na temporada anterior, embora três das trinta e sete nunca tenham disputado uma partida.

O formato do torneio seguia igual ao do ano anterior, em sistema eliminatório do tipo mata-mata. Em caso de empate, a partida seguia para a prorrogação, e se persistisse o empate na prorrogação, era disputada uma partida-extra (Replay).

Primeira Fase 

As equipes destacadas em negrito se classificaram para a segunda fase.

O Queen´s Park de Glasgow ganho um bye, se classicando direto para a segunda fase.

Segunda Fase 

As equipes destacadas em negrito sem classificaram para a Terceira Fase.

Terceira Fase 

O Sheffield FC ganhou um bye e avançou para a Quarta Fase.

As equipes destacadas em negrito se classificaram para a Quarta Fase

Quarta Fase 

As equipes destacadas em negrito estão classificadas para a Semifinal.

Semifinal 

Nas semifinais, o Wanderers ganhou um bye e avançou diretamente para a final. A outra semifinal foi realizada em 16 de março de 1878, com a partida entre Royal Engineers e Old Harrovians. A partida terminou o placar de dois a um para o Royal Engineers, que avançou para a Final.

Final  

A final da FA Cup de 1878 foi uma partida de futebol entre Wanderers e Royal Engineers em 23 de março de 1878 no Kennington Oval , em Londres. Foi a sétima final da competição de futebol mais antiga do mundo, a Football Association Challenge Cup (conhecida na era moderna como FA Cup ). O Wanderers havia vencido a Copa nas duas temporadas anteriores e em quatro ocasiões anteriores no total, incluindo a primeira final da FA Cup, em 1872 , na qual derrotaram os Engenheiros. Os Engenheiros também venceram a Copa, tendo derrotado Old Etonians na final de 1875 .

O Wanderers, que era considerado o favorito para vencer a Copa pela terceira temporada consecutiva, assumiu a liderança após apenas cinco minutos por Jarvis Kenrick , mas os Engenheiros rapidamente empataram. Os detentores das taças recuperaram a vantagem antes do intervalo e marcaram um terceiro gol após o intervalo para garantir uma vitória por 3 a 1. De acordo com as regras originais da competição, a Copa foi aposentada e apresentada ao clube de forma permanente para marcar sua terceira vitória consecutiva, mas os Wanderers devolveram a Copa à Associação de Futebol com a condição de que nunca mais fosse conquistada por qualquer clube.

Regras da partida :

90 minutos no tempo normal.

30 minutos de prorrogação se as pontuações estiverem empatadas, a critério dos capitães.

Repita se as pontuações ainda estiverem empatadas.

Sem substitutos.

Local da Partida: Kennington Oval, em Londres

Público: 4.500 pagantes (recorde da competição até aquele momento)

Gols: Jarvis Kendrick aos 15 minutos do primeiro tempo, Lieut. William Morris aos 20 minutos do primeiro tempo, Hon. Arthur Kinnaird aos 35 minutos do primeiro tempo e aos 20 minutos do segundo tempo.

Pós- Jogo 

Como era normal até 1882, a equipe vencedora não recebia o troféu no estádio no dia da partida, mas no final do ano em seu jantar anual. [14] De acordo com as regras originais da competição, se uma equipe ganhasse a Copa três vezes seguidas, ela seria aposentada e se tornaria sua "propriedade absoluta". O secretário do Wanderers, CW Alcock , no entanto, devolveu a Copa à Associação de Futebol com a condição de que a regra fosse removida e nenhum outro time tivesse permissão para ganhar a Copa.  A única outra equipe a ganhar a Copa em três temporadas consecutivas até o momento é o Blackburn Rovers, que ganhou três vezes seguidas na década de 1880. Na ocasião o clube foi presenteado com um escudo comemorativo.

Três semanas após a final da Copa, o Wanderers enfrentou o vencedor da Copa da Escócia, Vale of Leven , no Kennington Oval, em uma partida pelo "campeonato da Grã-Bretanha" não oficial. Diante de uma multidão de cerca de 2.000 espectadores, o Wanderers apresentou o que foi considerado pela imprensa como um desempenho abaixo do padrão e foi derrotado por 3 a 1.

Campeão

Referências Bibliográficas 

Futebol
Futebol em 1877
Futebol em 1878
FA Cup